Карл Кокс (Carl Cox) е роден на 29 юли 1962 г. в град Олдам в северозападна Англия. Родителите му, имигранти от Барбадос му предават карибския парти дух. Още в детските си години той започва да пуска музика на партита, организирани от родителите му. На 15 г. той започва да работи като диджей. Бил е в клубове като: Shelly`s, Heaven, Angels, The Hacienda. През 1988 г. на рейва Sunrise, Карл Кокс за първи път в историята включва в сета си трети грамофон. Той е един от най-прочутите техно и хаус диджеи още от ранните години на рейв партитата на 80-те, през международната клубна сцена до днес. 
Карл Кокс създава два лейбъла: Intec Records и 23rd Century Records.

Дискография

Сингли 
 „Thats the Bass“ – Carl Cox and Norman Cook, 23rd Century/PIAS (2006)
 „Give me your love“ – Carl Cox feat Hannah Robinson, 23rd Century/PIAS (2004)
 „Dirty Bass“ – Carl Cox, 23rd Century (2003)
 „Space Calling“ – Carl Cox, 23rd Century (2003)
 „Club Traxx Vol.1“ – Carl Cox, Trust The DJ (2002)
 „The Latin Theme (Remixes)“ – Carl Cox, Worldwide Ultimatum Records (2000)
 „The Latin Theme“ – Carl Cox, Worldwide Ultimatum Records (1999)
 „Dr. Funk“ – Carl Cox, Ebel records (Germany) (1999)
 „Phuture 2000“ – Carl Cox, Ebel records (Germany) (1998)
 „Tribal Jedi (The Remixes)“ – Carl Cox, Worldwide Ultimatum Records (1996)
 „Sensual Sophis-it-cat“ – Carl Cox, Worldwide Ultimatum Records (1996)
 „Two Paintings And A Drum“ – Carl Cox, Worldwide Ultimatum Records (1995)
 „I Want You“ – Carl Cox, Perfecto (1991)
 „Lets Do It“ – Carl Cox, не е в лейбъл (1989)

Албуми 
 „Second Sign“ – Carl Cox, Pias (2005)
 „Phuture 2000“ – Carl Cox, Worldwide Ultimatum Records (1999)
 „At The End Of The Cliche“ – Carl Cox, Worldwide Ultimatum Records (1996)

Ремикси 
 „Pure Intec“ – Sunshine – Tomaz vs Filterheadz (Carl Cox Remix), Intec Records (2004)
 „Just Kick!“ – Just Kick! – Cohen vs Deluxe (Carl Cox Mix), Intec Records (2004)
 „Down Under – Johan Cyber“ – Natural Funk (Carl Cox Mix), 23rd Century (2004)
 „Dont Deny It“ – Dont Deny It – Eric Powell (Carl Cox Mix), 23rd Century (2004)
 „Club Traxx Volume 2“ – Carl Cox, 23rd Century (2004)
 „You Rude (Get Fucked)“ – You Ride (Get Fucked) – Bad Cabbage (Carl Cox Mix), Mutant Disc (2003)
 „Sunshine (Remixes)“ – Sunshine – Tomaz vs Filerheadz (Carl Cox Remix), Intec Records (2003)
 „Visions Of You Part 1“ – Visions Of You Part 1 – Trevor Rockcliffe (Carl Cox Mix), Intec REcords (2001)
 „Positive Education“ – Positive Education – Slam (Carl Cox Mix), VC Recordings (2001)
 „That Zipper Track (Remixes)“ – Needle Damage – DJ Dan Presents (Carl Cox Remix), Worldwide Ultimatum Records (1999)
 „The Sound Of Ultimate B.A.S.E.“ – The Sound Of Ultimate Base – Stone Circle (Carl Cox Mix), Worldwide Ultimatum Trax (1998)
 „Carl Cox – F.A.C.T. 2“ – Siberian Snowstorm – Carl Cox (Dave Angel Mix), Worldwide Ultimatum Records (1997)
 „Prologue“ – Prologue – Tenth Chapter (The Carl Cox and Paul Van Dyk Mix), Jackpot (1997)
 „The Science Behind The Circle“ – Acid Charge – Carl Cox, Full Circle (1996)
 „Vicious Circles“ – Vicious Circles – Poltergeist (Carl Cox Mix), Manifesto (1996)
 „Shaded Elementz – The Advent“ – Mad Dog (Carl Cox Mix), Internal (1996)
 „Loose Caboose (Remixes)“ – Loose Caboose – Electroliners (Carl Cox Mix), Екс Ел Рекордингс (1996)
 „Hangar“ – Hangar 84 – System 7 (Carl Cox Mix), Butterfly Records (1996)
 „Classic To The Core Volume One“ – Let`s Do It – Carl Cox, Bass Section Recordings (1995)
 „Carl Cox Presents Ultimatum No.1“ – Song For Rachel – Carl Cox, Worldwide Ultimatum Records (1995)
 „Burning Phibes / Hi Hat Escalation – Infrequent Oscillation“ – Burning Phibes (Carl Cox Mix), MMR Productions (1995)
 „Rampant Prankster“ – Rampant Prankster – Slab (Carl Cox Jumper Remix), Hydrogen Dukebox (1995)
 „I Wanna Be A Hippy“ – Get Stoned – Technohead (Carl Cox Mix), Mokum Records (1995)
 „High Pressure – Stomach Substance“ – High Pressure – Dr. Fernando (Carl Cox and John Selway Mix), MMR Productions (1995)
 „Hangs On Yello“ – L`hotel – Yellow (Carl Cox Mix), Urban (1995)
  „Eternal Traxx Vol.2“ – Shallow Grave – Steve Mason (Carl Cox Mix), ZYX Music (1995)
 „Begging You“ – Begging You – The Stone Roses (Carl Cox Mix), Geffen Records (1995)
 „Angel (Ladadi O-heyo)“ – Angel (Ladadi O-heyo) Jam and Spoon (Carl Cox Mix), Epic (1995)
 „Ultimatum No.1: Expand Your Mind Or Lose It Completely“ – Education – Pox and Cowell (produced dy Carl Cox), Worlwide Ultimatum Records (1995)
 „Univers – The Tribal Gathering 94“ – Anthemia – Carl Cox, Frankfurt Beat Productions (1994)
 „Mayday – The Raving Society“ – Motorway – Carl Cox, Low Spirit Recordings (1994)
 „Cappella Deconstricted – Cappella (Carl Cox)“ – The Carl Cox Mix, Internal Dance (1994)
 „The Meltdown“ – The Meltdown – Lunatic Asylum (Carl Cox / John Selway Mix), MMR Productins (1994)
  „The Industrial Strength UK Sampler“ – Blood Of An English Muffin – Carl Cox and Lenny Dee, MMR Productions (1994)
  „Self Destruction“ – Self Destruction – Conquer (Carl Cox amd Lenny Dee Mix), MMR Production (1994)
 „Raz / Pillow Lava“ – Raz – Aurora Borealis (Carl Cox Mix), F-Communications (1994)
 „Raw“ – raw – O.T.T. (Lenny Dee) (Carl Cox Mix), Industrial Strength (1994)
 „Jingo“ – Jingo – FKW (Carl Cox Mix), PWL International (1994)
 „Hope Remix E.P.“ – Hope – Quench (Carl Cox Mix), Infections Records (1994)
 „Carl Cox – Nonstopmix 1994“ – Do You Wanna Party – DJ Scott (Carl Cox Mix), Liquid Rec. (1994)
 „Break The Law“ – Break The Law – Trevor Rockcliffe Pres. Glow (Carl Cox Mix), MMR Productions (1994)
 „Astral Dreams (Remixes)“ – Astral Dreams – Laurent Garnier (Carl Cox Mix), F-Communications (1994)
 „Ultimate Sampler E.P.“ – War Path – Conquer (produced by Carl Cox), MMR Productions (1993)
 „Made You Dance“ – Made You Dance – Smooth But Hazzardous (Carl Cox Mix), Sound Enity Records (1993)
 „Behind The Eye Vol.3“ – Vernon`s Wonderland – Vernom (Carl Cox Mix), Eye Q America (1993)
 „Let Me See Ya Move `93 Mixes“ – Let Me See Ya Move – Visa (Carl Cox Militant March Mix), MMR Productions (1993)
  „Hardcore DJ`s... Take Control“ – Feel Reel – Carl Cox, Perfecto (1992)
 „Perfect Motion“ – Perfect Motion – Sunscreem (Carl Cox Mix), Sony Soho Square (1992)
 „Gotta Work“ – Gotta Work – Robert Owens (Carl Cox Mix), Freetown Inc. (1992)
 „Eternal The Remixes“ – Eternal (Carl Cox Remixes), Underground Level Recordings (1992)
 „Shades Of Paranoimia“ – Shades Of Paranoimia – Art of Noise (Carl Cox Mix), China Records (1991)
 „This Is Fascism“ – This Is Fascism – Consolidated (Carl Cox Mix), MC Project (N/A)
 „It`s Our Future (Remixes)“ – It`s Our Future – Awex (Carl Cox Mix), Plastic City UK (N/A)

Вижте също 
 Електронна музика

Външни препратки 
 Карл Кокс – Официален сайт: биография 
 Биография  – На български
 Снимки  – Карл Кокс в Зимния дворец, 2008

Британски диджеи
Олдъм